Erinnerungskreuz steht für
Erinnerungskreuz für Eckernförde, anlässlich der Schlacht von Eckernförde (1851)
Erinnerungskreuz für 1866 anlässlich des Deutschen Krieges von 1866 
Erinnerungskreuz für den Feldzug 1866 (Sachsen) anlässlich des Deutschen Krieges von 1866 
Erinnerungskreuz für den Feldzug 1870/71, anlässlich des Deutsch-Französischen Krieges
Erinnerungskreuz an die Unabhängigkeit Bulgariens 1908
Erinnerungskreuz 1912/13, anlässlich der Balkankrise

Siehe auch:
Kriegserinnerungskreuz